Иван Максимович Белоусов (1869 — 1932) — начальник штаба 23-го армейского корпуса, генерал-майор, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Образование получил в Ставропольской гимназии, по окончании которой поступил на военную службу.

В 1892 году окончил военно-училищный курс при Киевском пехотном юнкерском училище и был выпущен подпоручиком в Анапский резервный батальон. Произведен в поручики 15 июля 1896 года, в штабс-капитаны — 24 сентября 1900 года.

В 1904 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду и 31 мая того же года был произведен в капитаны «за отличные успехи в науках». 8 марта 1905 года переведен в Генеральный штаб с назначением обер-офицером для особых поручений при штабе 1-го Кавказского армейского корпуса. 28 сентября 1907 года назначен обер-офицером для особых поручений при штабе 2-го Кавказского армейского корпуса, а 20 января 1908 года — старшим адъютантом того же штаба. 2 июня 1911 года назначен исправляющим должность штаб-офицера для поручений при штабе 2-го Кавказского армейского корпуса, а 6 декабря того же года произведен в подполковники с утверждением в должности. 25 марта 1912 года произведен в полковники «за отличие по службе». С 1 сентября 1913 года прикомандирован к Киевскому военному училищу для преподавания военных наук.

С началом Первой мировой войны был назначен начальником штаба 69-й пехотной дивизии. Пожалован Георгиевским оружием

16 июля 1915 года назначен командиром 63-го пехотного Углицкого полка. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

18 июля 1916 года произведен в генерал-майоры на основании Георгиевского статута, а 10 ноября того же года назначен начальником штаба 32-й пехотной дивизии. 15 мая 1917 года назначен начальником штаба 22-го армейского корпуса, а 27 июля — 23-го армейского корпуса.

С началом Гражданской войны вступил в Добровольческую армию. Участвовал в 1-м Кубанском походе в должности начальника санитарного обоза армии. Затем был начальником Ейского гарнизона, с 11 ноября 1918 года состоял комендантом Главной квартиры Добровольческой армии.

В эмиграции в Югославии. Состоял членом Общества офицеров Генерального штаба. Служил в югославянской армии. Умер в 1932 году в Сараеве. Был женат на дочери офицера Вере Яковлевне (1875—1963).

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (1906)
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечам и бантом (1906)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечам и бантом (1907)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 17.03.1913)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 28.12.1914)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 6.03.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 10.11.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 13.11.1916)

Примечания

Источники 
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 

Выпускники Ставропольской мужской гимназии
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Генерал-майоры (Российская империя)
Первопоходники
Генерал-майоры России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Югославии